UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov, известный также как UFC Fight Night 184 или UFC Vegas 18 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 6 февраля 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Александр Волков победил Алистара Оверима техническим нокаутом во втором раунде. В соглавном бою Кори Сэндхэген победил Фрэнки Эдгара нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в тяжёлом весе между бывшим чемпионом Strikeforce в тяжёлом весе и бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC Алистаром Оверимом (#5 в рейтинге) и бывшим чемпионом Bellator MMA в тяжёлом весе россиянином Александром Волковым (#6 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все 26 бойцов показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Бенеил Дариюш vs. Карлус Диегу Ферейра 2
 Выступление вечера: Александр Волков и Кори Сэндхэген

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
10 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Ракель Пеннингтон (бывший #4) покинула Топ-15 рейтинга женского легчайшего веса (дисквалификация USADA).

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night